Trafina ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Trafina (* 1999), tschechischer Sprinter

Trafina steht für:

 Trafina Privatbank, eine auf die Vermögensverwaltung spezialisierte Schweizer Privatbank